Костадин Попандов Каркалашев, използвал псевдонима Петър Викторов Динков, е български революционер, деец на Българската комунистическа партия.

Биография 
Роден е в гевгелийското село Богданци в 1897 година. Баща му е куриер на ВМОРО. Семейството се преселва в Свободна България. В 1930 година влиза в БКП и е един от основателите на легалната Българска работническа партия. Член е на Централната антивоенна комисия. Активист е на Софийската комунистическа организация.

В 1933 година емигрира в СССР. Арестуван през 1935 година в Харков, където работи в редакцията на вестник „Колективист“.

Загива или като интербригадист на Мадридския фронт в 1937 година или в лагер в СССР.

Посмъртно реабилитиран в Съветския съюз - съобщено от Съветското посолство в България, 6 юли 1957 година.

Бележки 

Български революционери от Македония
Български комунисти до 1944 година
Родени в Богданци
Починали в Мадрид
Български политици от Македония
Българи-интербригадисти
Български имигранти от Македония в София
Костадин